Wolfsbachtal bezeichnet:

 Wasserwerk Wolfsbachtal, 1989 stillgelegtes Wasserwerk im Essener Stadtteil Werden
 Naturschutzgebiet Wolfsbachtal